Une mère est le titre de plusieurs œuvres :

Cinéma 
 Une mère, un film germano-autrichien réalisé par Gustav Ucicky, sorti en 1939 ;
 Une mère, un film français réalisé par Christine Carrière, sorti en 2015 ;
 Une mère, un film français de 2021.

Télévision 
 Une mère, un téléfilm français coécrit par Nadine Trintignant, diffusé en 1992 ;
 Une mère, un téléfilm français réalisé par Denys Granier-Deferre, diffusé en 2006 ;

Musique 
 Une mère, une chanson de Lynda Lemay.